Kon steht für:

 Kon, Gott des Regens und des Südwindes bei den Inka, siehe Mythologie der Inka #Gottheiten

Orte:
 Koń, Ort in der Gmina Zbiczno, Polen
 Kon (Indien), Ort im Distrikt Thane, Maharashtra, Indien
 ein Dorf und Suco an der Nordküste des osttimoresischen Distrikts Lautém, siehe Com (Lautém)

Kon ist der Familienname folgender Personen:
 Alexander Felixowitsch Kon (1897–1941), sowjetischer Ökonom
 Annegret Maria Kon (* 1978), deutsche Bildhauerin
 Bolesław Kon (1906–1936), polnischer Pianist
 Feliks Kon (1864–1941), polnischer Ethnograph und Kommunist
 Fjodor Saweljewitsch Kon (ca. 1540 – nach 1606), russischer Baumeister und Architekt
 Henech Kon (1890–1972), Komponist des jiddischen Theaters und Journalist
 Kon Hidemi (1903–1984), japanischer Schriftsteller und Essayist
 Igor Semjonowitsch Kon (1928–2011), russischer Soziologe und Sexualwissenschaftler
 Jelena Felixowna Kon (1893–1968), sowjetische Publizistin und Literaturkritikerin
 Marija Kon (1894–1987), jugoslawische Germanistin
 Marko Kon (* 1972), serbischer Popsänger
 Satoshi Kon (1963–2010), japanischer Anime-Drehbuchautor und Filmregisseur
 Kon Tōkō (1898–1977), japanischer Schriftsteller und Politiker
 Yōsuke Kon (* 1978), japanischer Eishockeyspieler

kon steht für:
 Kikongo (ISO-639-3-Code), Bantusprache

Siehe auch:
 Con
 Khon
 Kohn

Abkürzung